RTCP est un sigle qui peut signifier :
 Real-time Transport Control Protocol, un protocole fonctionnant en association avec le protocole RTP et reposant sur UDP, mis en œuvre notamment sur les réseaux téléphoniques commutés ;
 réseau téléphonique commuté public, le réseau historique des téléphones fixes, dans lequel un poste d'abonné est relié à un commutateur téléphonique du réseau public par une paire de fils.